Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

14001–14100. • 14101–14200. • 14201–14300. • 14301–14400. • 14401–14500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája